Viani steht für:

 Handelsname eines Kombinationspräparates, das Salmeterol enthält

Viani ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Viani (1906–1989), italienischer Bildhauer
 Antonio Maria Viani, genannt Vianino (* ca. 1555–1560; † 1629), italienischer Maler und Architekt des späten Manierismus
 Fernando Viani (* 1969), argentinischer Konzertpianist und Klavierlehrer
 Giuseppe Viani (1909–1969), italienischer Fußballspieler und -trainer 
 Vinicio Viani (1913–1983), italienischer Fußballspieler und -trainer